

Петролія — місто, штат Пенсільванія
 Петролія — місто, штат Техас